

Топоніми 
Ойодо — містечко в Японії, у префектурі Нара.